Левру́ () — кантон во Франции, находится в регионе Центр. Департамент кантона — Эндр. Входит в состав округа Шатору.

Код INSEE кантона — 3614. Всего в кантон Левру входят 13 коммун, из них главной коммуной является Левру.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 7 294 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Левру
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE

Кантоны департамента Эндр